Het provinciedistrict Sint-Niklaas vormde tot 2017 bij de Belgische provincieraadsverkiezingen een tussenniveau tussen het kiesarrondissement Dendermonde-Sint-Niklaas en de kieskantons Beveren, Lokeren, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas en Temse. Op dit niveau gebeurt de verdeling van de zetels in de provincieraad op basis van het totaal van de door elke partij behaalde stemmen in de onderliggende kieskantons.

Structuur 

 Het kieskanton Beveren omvat de gemeenten Beveren.
 Het kieskanton Lokeren omvat de gemeenten Lokeren.
 Het kieskanton Sint-Gillis-Waas omvat de gemeenten Sint-Gillis-Waas en Stekene.
 Het kieskanton Sint-Niklaas omvat de gemeenten Sint-Niklaas.
 Het kieskanton Temse omvat de gemeenten Temse en Kruibeke.

Geschiedenis 
Het provinciedistrict Sint-Niklaas werd in 2011 herzien in het kader van het lokaal en provinciaal kiesdecreet van 2011, waarbij voor sommige districten een nieuwe indeling geldt. Tot  2005 bestond dit district uit de aparte provinciedistricten Sint-Niklaas en Temse. Omdat volgens de nieuwe regeling elk provinciedistrict met minstens 6 zetels vertegenwoordigd moet zijn in de provincieraad en ze dat aantal na een vermindering van het aantal provincieraadszetels van 84 naar 72 vanaf 2013 niet zouden bereiken, werden de twee districten samengevoegd. Dit district maakt deel uit van het kiesarrondissement Dendermonde-Sint-Niklaas dat ook sinds 2011 ontstond nadat de arrondissementen Dendermonde en Sint-Niklaas tot één kiesarrondissement verenigd werden.

Bij de provincieraadsverkiezingen van 2012 kreeg dit district 12 van de 72 zetels van de provincie Oost-Vlaanderen toegewezen (voorheen 14 van de 84). Het totaal aantal zetels in de provincieraad van Oost-Vlaanderen werd vanaf 2013 herleid tot 72 (voorheen 84).

Resultaten provincieraadsverkiezingen sinds 1961 
 (*) 1987: SAP 1991: REGEBO 2006: beb-n 2012: Belg-Unie, 

Sint-Niklaas
Politiek in Sint-Niklaas